Agustí Valls (Tortosa, ? - 1652), prelat cistercenc català 
 Agustí Valls i Vicens (Barcelona, 1860 - Barcelona, 1920), escriptor i poeta català